

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Rice (Kalifornia)
 Rice (Kansas)
 Rice (Minnesota)
 Rice (Ohio)
 Rice (Oregon)
 Rice (Texas)
 Rice (Virginia)
 Rice (Washington)

Egyéb 
 Rice (együttes), japán duó
 Rice (keresztnév)
 Rice (vezetéknév)